Welsh voetbalelftal onder 17 (mannen) 
Welsh voetbalelftal onder 17 (vrouwen)